La Estación Acevedo es la cuarta estación del Metro de Medellín de la línea A y la primera de las líneas K y P. Se encuentra en la parte más septentrional del municipio de Medellín y muy cerca del límite natural con el municipio de Bello. Es la primera Estación del Metro dentro del territorio del municipio que posee la mayor cantidad de estaciones dentro del Área Metropolitana en la actualidad. 

Esta estación es de transferencia a la Línea K que lleva al sector de Santo Domingo (Nororiente de la ciudad) por medio del Metrocable. Es un punto de acceso a los barrios del nororiente y noroccidente de la ciudad de Medellín. 

Con la creación de la Línea 3 (Línea K según la clasificación local), la Estación se convirtió en un importante eje de paso y de turismo, lo que ha dado relevancia a una de las zonas más deprimidas de la ciudad (la Zona Nororiental). La Estación colinda con los barrios Plaza Colón, La Paralela, Toscana y Héctor Abad Gómez.

Recientemente se ha incorporado a la estación la Línea P (Metrocable Picacho) inaugurado el 10 de junio de 2021 con una longitud de 2,7 km y tres estaciones que son: El Progreso, Doce De Octubre y Sena conectando las comunas 5 y 6 de Medellín y la comuna 1 de Bello. La estación se vio sujeta a ampliaciones dado el nuevo flujo de pasajeros provenientes desde la Línea P, añadiendo dos plataformas laterales.

Diagrama de la estación - Metro

Diagrama de la estación - Metrocable Santo Domingo

Diagrama de la estación - Metrocable Picacho

Enlaces externos 

 Sitio web del Metro de Medellín

Acevedo
Acevedo
Acevedo
Acevedo
Castilla (Medellín)